Алекса́ндр Иулиа́нович Рукави́шников (род. 2 октября 1950, Москва, РСФСР, СССР) — , народный художник Российской Федерации (1995), действительный член Российской академии художеств, профессор. Мастер монументальных и станковых композиций, скульптурных портретов. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2021).

Биография 
Александр Иулианович Рукавишников родился 2 октября 1950 года в Москве, в семье скульпторов И. М. Рукавишникова (1922—2000) и А. Н. Филипповой (1923—1988). Александр Иулианович — третий в династии потомственных скульпторов.
В 1974 году с отличием окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова (мастерская Л. Е. Кербеля). За дипломную работу «Северный рыбак» получает диплом с отличием.

В 1984 году присвоено почётное звание «Заслуженный художник РСФСР».

С 1993 года заведует кафедрой скульптуры МГХИ имени В. И. Сурикова.

В 1997 году избран действительным членом Российской академии художеств.

А. И. Рукавишников — постоянный участник всероссийских и международных художественных выставок. Персональные выставки Рукавишникова прошли в Центральном доме художника и в залах Российской академии художеств в Москве, в Музее современного искусства Нассау (США), в Галерее Дилеманна (Бельгия) и в других музеях и выставочных залах мира.

Работы А. И. Рукавишникова хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, музея Людвига, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях.

В 2012 году открылась Мастерская Александра Рукавишникова на Земляном Валу.

Скульптор живёт и работает в Москве.

Интересные факты 
 В студенческие годы профессионально занимался карате.
 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Наиболее известные работы 

 1975 — Обелиск на месте гибели космонавта Ю. А. Гагарина и лётчика-испытателя В. С. Серёгина (Владимирская область)
 1978 — Монументально-декоративная композиция для фонтана (Москва, гостиница «Орлёнок»)
 1984 — Памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище (Москва)
 1984 — Скульптурная композиция «Мое Нечерноземье» (Тула)
 1985 — Памятник лётчику П. Н. Нестерову (Нижний Новгород)
 1985 — Монумент, посвящённый всемирному фестивалю молодёжи и студентов (Москва)
 1985 — Памятник Микешину (Смоленск)
 1986 — Памятник В. И. Ленину (Копенгаген)
 1988 — Скульптурная композиция «Мама» (Сеул)
 1988 — Мемориальная доска Владимиру Высоцкому на Малой Грузинской улице (Москва)
 1989 — Памятник советским добровольцам, воевавшим в Испании в годы гражданской войны (Мадрид)
 1997 — Памятник Достоевскому у Российской государственной библиотеки (Москва)
 1998 — Памятник Татищеву (Тольятти)
 1999 — Памятники Льву Яшину (Москва)
 1999 — Памятник Коровьеву и Бегемоту (Москва)
 2000 — Памятник Юрию Никулину у цирка Никулина (Москва)
 2000 — Памятник Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище (Москва)
 2001 — Памятник Артёму Боровику на Новодевичьем кладбище (Москва)
 2002 — Памятник Павлу Садырину на Кунцевском кладбище (Москва)
 2003 — Памятник Иосифу Кобзону (Донецк)
 2003 — Памятник Сергею Перхуну на Запорожском кладбище (Донецк)
 2004 — Памятник Князю Кропоткину (Дмитров)
 2005 — Памятник Александру II (Москва)
 2006 — Памятник Александру Гомельскому на Ваганьковском кладбище (Москва)
 2007 — Памятник Шолохову (Москва, Гоголевский бульвар)
 2007 — Памятник Дмитрию Донскому (Коломна)
 2007 — Памятник репрессированным священникам (Шуя)
 2007 — Памятник Константину Бескову на Ваганьковском кладбище (Москва)
 2007 — Статуэтка «Золотой пояс», ежегодно вручаемая лауреатам профессиональной премии в области боевых искусств
 2008 — Памятник Александру Зассу (Оренбург, у здания цирка)
 2008 — Памятник Якову Дьяченко (Хабаровск)
 2009 — Памятник Сергею Рахманинову (Великий Новгород)
 2010 — Мемориальная доска генералу В. Л. Говорову (Москва)
 2011 — Памятник Муслиму Магомаеву (Москва)
 2011 — Памятник Вячеславу Иванькову на Ваганьковском кладбище (Москва)
 2012 — Памятник Мстиславу Ростроповичу (Москва, угол Брюсова и Елисеевского переулков)
 2012 — Памятник Юлиану Семёнову (Ялта, у гостиницы «Ореанда»)
 2012 — Памятник В. Н. Хитрово (Москва)
 2013 — Памятник П. Ф. Дерунову (Рыбинск)
 2013 — Памятник В. П. Дубынину (Каменск-Уральский)
 2014 — Памятник генералу Скобелеву у Академии Генерального штаба (Москва)
 2014 — Памятник Сергею Михалкову (Москва, Поварская улица)
 2014 — Скульптура «Гладиатор» (Москва, стадион «Открытие Арена»)
 2015 — Памятник Константину Рокоссовскому (Москва, бульвар Рокоссовского)
 2015 — Памятник царевичу Дмитрию (Углич)
 2015 — Памятник Марине Семёновой на Новодевичьем кладбище
 2016—2017 — Памятник Льву Дурову на Новодевичьем кладбище
 2017 — Памятник Николаю Урванцеву (Норильск)
 2020 — Памятник Евгению Вахтангову в театре, носящем его имя
 2020 — Художественная композиция «Заседание штаба Западного фронта» (Красновидово Московской области)
 2020 — Скульптурная композиция «Атом Солнца Олега Табакова»
 2021 — Памятник Стефану Немане в Белграде. Памятник высотой 23 м стал самым большим монументом Белграда. Детали памятника были доставлены из Москвы в Белград летом 2020 года, после чего шесть месяцев продолжался монтаж монумента. Памятник стоит на постаменте в виде византийского шлема, что символизирует связь сербской культуры с Византией. В правой руке Стефан Неманя держит меч, а в левой — Хиландарскую грамоту, которую сербские историки называют «декларацией независимости Сербии средних веков».
 2021 — Памятник Юрию Лужкову (Георгий Победоносец) на Новодевичьем кладбище.

Выставки 
 2013 — Участие в выставке «Кабинетная скульптура», Центральный дом художника, Москва
 2013 — Участие в выставке «Адам и Ева», галерея Дом Нащокина, Москва
 2013 — Участие в выставке работ членов Президиума Российской академии художеств, Москва
 2013 — Персональная выставка «Сечения», Музей современного искусства, Москва
 2009—2010 — «2000 лет война. Эпизод I», Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Москва
 1997 — Участие в выставке «Мир чувственных вещей в картинках. Конец 20—21 века», Пушкинский музей, Москва
 1996 — Выставка в Галерее Дилеманна, Бельгия
 1995 — Выставка «Four Elements» Австрия, Вена
 1993 — Выставка «Династия Рукавишниковых» Российская Академия художеств, Москва
 1984—1985 — Групповая выставка художников СССР и ФРГ Вильнюс, Дуйсбург
 1984 — Персональная выставка Центральный Дом художника, Москва
 1984 — Участие в выставке «Весенний салон» в Гран-Пале Париж, Франция

Награды и почётные звания 

 Орден Александра Невского (20 января 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Почёта (6 октября 2000 года) — за большой вклад в развитие изобразительного искусства
 Орден «Знак Почёта» (1986)
 Сретенский орден первой степени, Республика Сербия (15 февраля 2021 года)
 Народный художник Российской Федерации (28 декабря 1995 года) — за большие заслуги в области искусства
 Заслуженный художник РСФСР (1984)
 Заслуженный художник Киргизской ССР (1984)
 Действительный член РАХ (1997)
 Серебряная медаль Академии художеств СССР (ныне Российская академия художеств) (1982) за скульптуры «Бригада», «Владимир Высоцкий» и другие композиции
 Серебряная медаль Французской академии искусств за скульптуру «Джон Леннон» (1982)
 Премия Ленинского комсомола (1976) — за скульптуры «Строители», «Рабочий», «Микеланджело»
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2020 года (9 июня 2021 года) — За вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи.

Галерея

Семья 
 Рукавишников, Митрофан Сергеевич — дед, был дипломантом Римской академии искусств.
 Рукавишников, Иулиан Митрофанович — отец, советский скульптор, автор памятника А. П. Чехову (Таганрог) и мн. др.
 Филиппова, Ангелина Николаевна — мать, скульптор.
 Рукавишников, Филипп Александрович — сын, скульптор.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Седова И. Александр // Третьяковская галерея : журнал. — 2018. — № 1 (58)

Заслуженные художники Киргизской ССР
Действительные члены РАХ
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Члены Союза художников СССР
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Рукавишниковы (скульпторы)
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства‎